

Toponymie 
 Bossut est le nom d'un village de la commune de Grez-Doiceau dans la section de Bossut-Gottechain.

Nom de famille 

 Charles Bossut (1730 - 1814), géomètre français ;
 Louis Bossut (1873 - 1917), militaire français ;
 Sammy Bossut (1985 -), footballeur belge ;
 Yves Bossut (1941 -), peintre belge.